

Архангельське Голіцино — село, Рузаєвський район, Мордовія
 Архангельське Голіцино — селище, Рузаєвський район, Мордовія